De UEFA Super Cup 2007 was de voetbalwedstrijd die gespeeld werd in het kader van de UEFA Super Cup, op 31 augustus 2007. De wedstrijd vond plaats tussen de kampioen van de UEFA Champions League 2006/07, AC Milan en de kampioen van de UEFA Cup 2006/07, Sevilla FC. Zoals gebruikelijk werd deze wedstrijd aan het begin van het seizoen gespeeld in het Stade Louis II, te Monaco. Sevilla kon de titel voor de tweede achtereenvolgende keer winnen. Iets waarin AFC Ajax (1972 en 1973) en AC Milan (1989 en 1990) voorgingen. Voor Milan was dit de zevende deelname, een record. Met deze deelname overtroefde het FC Barcelona dat zes maal deel nam. Milan is met vier overwinningen recordtitelhouder UEFA Super Cup.

Deze wedstrijd stond ook in het teken van Antonio Puerta. De speler van Sevilla FC kwam een aantal dagen eerder om het leven tijdens de competitiewedstrijd tegen Getafe CF als gevolg van een hartstilstand. Als eerbetoon droegen alle spelers, ook die van AC Milan onder hun clubshirt een shirt met daarop de naam van Antonio Puerta.

Wedstrijddetails

Europacupvoetbal 2006/07
Supercup voetbal in 2007
UEFA Super Cup
AC Milan
Sevilla FC
Voetbal in Monaco
Sportevenement in Monaco